Тутковский, Николай Аполлонович (1857—1931) — российский музыкальный деятель, пианист, композитор и педагог.